Пеле — легендарний бразильський футболіст.
 Йоанн Пеле — французький футболіст
 Абеді Пеле — ганський футболіст
 Пеле (1991) — португальський футболіст
 2202 Пеле — астероїд головного поясу